Гари Барбер () — американский продюсер, сотрудник CEO и Metro-Goldwyn-Mayer. Он также является со-основателем кинокомпании Spyglass Entertainment. Его самым выдающимся фильмом является фильм «Турист», который собрал 280 миллионов долларов по всему миру.

Образование

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Gary Barber Bio